Jméno a příjmení Petr Hruška má více nositelů:

 Petr Hruška (* 1964), český básník a literární vědec
 Petr Hruška (fotbalista), český fotbalista
 Petr Hruška (kajakář) (* 1971), český rychlostní kanoista, olympionik
 Petr Hruška (kněz) (* 1965), český katolický kněz